El término za'im significa en idioma árabe ‘líder’ o ‘jefe’ y puede referirse a:

 al-za'im o Abd al-Karim Qasim, presidente de Irak desde 1958 hasta 1963; o
 A los líderes de grupos sectarios libaneses, milicias u otros líderes políticos tradicionales importantes que corresponden a un cierto estatus.